Agulha — ferramenta utilizada para perfurar superfícies
Agulha (Belém) — bairro de Belém, Pará, Brasil
Agulha (Fernando Prestes) — distrito no interior do estado de São Paulo, Brasil
Agulha (arquitetura)
Aparelho de mudança de via — equipamento ferroviário conhecido como agulha

Ver também 

Desambiguações de topônimos